Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Marrakech 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Peter Luczak 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Kristian Pless (primo turno)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)

 Carlos Berlocq (primo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2007